Das Wort singhalesisch (bzw. Singhalesisch) bezieht sich auf:
das Volk der Singhalesen
die singhalesische Sprache
die singhalesische Schrift